Kastélli kan syfta på följande platser:

Finland 
Kastellet i Pattijoki, även benämnt Kastelli, fornlämning i Norra Österbotten.

Grekland 

 Kissamos eller Kastelli, ort på västra Kreta i prefekturen Chania, 
 Kastélli (kommunhuvudort i Grekland), Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar